Tampa kan syfta på:

Geografi

USA 

 Tampa – countyhuvudort, Florida, Hillsborough County, 
 Tampa Bay, vik, Florida, Pinellas County, 
 Tampa, Kansas, ort, Marion County, 
 Tampa (flygplats i USA, Florida, lat 28,01, long -82,35) –  Tampa, Vandenberg Airport  
 Tampa International Airport – Tampa International Airport flygplats, Florida,

Sport
 Tampa Bay Lightning, ishockeyklubb
 Tampa Bay Rays, basebollklubb

Robotskapade USAförgreningar